Альфонсо «Сито» Понс Эскерра (, , 9 ноября 1959, Барселона) — испанский мотогонщик. Двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе 250 см³. После завершения карьеры основал гоночную команду Pons Racing, за которую в разные годы выступали Лорис Капиросси, Макс Бьяджи и Трой Бейлисс.

В 1990 году за спортивные достижения получил Премию принца Астурийского.

Статистика выступлений 
Курсивом выделены Гран-при, на которых гонщик показал быстрейший круг. Жирным выделены Гран-при, на которых гонщик стартовал с поул-позиции.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Мотогонщики Испании